Otto Pfister (politicus), een Zwitsers politicus 
Otto Pfister (voetbaltrainer), een Duits voetbaltrainer
Otto Pfister (turner), een Zwitsers gymnast